En Pologne, Grotniki peut désigner :

 Grotniki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Grotniki, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Grotniki, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.